Ravitch ist der Familienname folgender Personen:

 Diane Ravitch (* 1938), Bildungshistorikerin und Professorin an der State University of New York
 Richard Ravitch (* 1933), US-amerikanischer Politiker